Tenisový turnaj ATP Abierto Mexicano Telcel 2010 se konal ve dnech 22. - 27. února v mexickém Acapulcu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 955 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Abierto Mexicano Telcel
 Abierto Mexicano Telcel 2010 - ženy

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2010
Abierto Mexicano Telcel